Аллсвенскан 1960 () — 36-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 18 апреля и закончился 16 октября 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1960 
Швеция
Спорт в Швеции в 1960 году